Djamchid Amirov (1918-1982), écrivain azerbaïdjanais ;
 Fikret Amirov (1922-1984), compositeur et pédagogue soviétique azerbaïdjanais ;
 Museyib Amirov (1963-), peintre azerbaïdjanais ;
 Rodion Amirov (2001-), joueur professionnel russe de hockey sur glace.